Checkmated – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
Checkmated – cortometraggio del 1913 diretto da Laurence Trimble